RER peut faire référence à :
 Réseau express régional, un réseau ferré de transport en commun desservant une région fortement urbanisée, notamment le Réseau express régional d'Île-de-France ;
 le réticulum endoplasmique rugueux, en biologie, une partie du réticulum endoplasmique, organite de la cellule ;
 le rite écossais rectifié, rite maçonnique ;
 RER, un magazine traitant du hip-hop.